mini|hochkant=1.2|
Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 1. und 2. September 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Zum dritten Mal Weltmeister nach 2003 und 2005 wurde der US-amerikanische Olympiasieger von 2004 und WM-Dritte von 2007 Dwight Phillips. Er gewann vor dem australischen WM-Dritten von 2009 Mitchell Watt. Bronze ging an Ngonidzashe Makusha aus Simbabwe.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

In diesem Wettbewerb wurde kein einziger Sprung von unzulässigem Rückenwind unterstützt.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
1. September 2011, 11:35 Uhr

35 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,15 m. Zwei Athleten erreichten oder übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 8,02 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Der US-Amerikaner Marquise Goodwin, einer von drei Wettbewerbern, die 8,02 m erzielt hatten, schied im Gegensatz zu den beiden anderen Wettbewerbern aus, weil er den kürzesten zweitbesten Sprung dieser drei Athleten aufzuweisen hatte und damit nicht zu den besten Zwölf beider Qualifikationsgruppen gehörte.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Weitspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
2. September 2011, 19:20 Uhr

Video 
 Long jump men final 2011 world championships, Dwight Phillips world champion for the 4th time!!!, youtube.com, abgerufen am 28. Dezember 2020

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 28. Dezember 2020
 Men Long Jump Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 28. Dezember 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Daegu 2011, S. 175 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 28. Dezember 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Daegu